Lixus — рід жуків родини Довгоносики (Curculionidae). У науковій літературі для розрізнення із назвою підроду вживають позначення «Lixus s.l.» або «Lixus sensu lato» (тобто, «у широкому сенсі»)
 Lixus — підрід роду Lixus жуків родини Довгоносики (Curculionidae). У науковій літературі для розрізнення із назвою роду вживають позначення «Lixus s.str.» або «Lixus sensu stricto» (тобто, «у вузькому сенсі»)